Jacques Pelletier peut faire référence à :
 Jacques Pelletier du Mans (1517–1582), plus souvent orthographié Jacques Peletier du Mans, humaniste, poète et mathématicien français de la Renaissance ;
 Jacques Pelletier (1749-1839), homme politique français, membre de la Convention nationale ;
 Jacques Pelletier (1929-2007), homme politique français ;
 Jacques Pelletier (1944-), professeur d’études littéraires canadien (Québec).